Ce nom est utilisé par :

 Les Jardins de Cocagne, une coopérative maraîchère fondée en 1978 à Genève, en Suisse.
 Réseau Cocagne, une association française créée en 1999, à vocation européenne, regroupant des « Jardins de Cocagne » (jardins collectifs à vocation d’insertion sociale).

Voir aussi , page d'homonymie.